Майкл Джеффри «Мик» Джонс (; ) — британский гитарист, вокалист и автор песен, известный как участник The Clash до 1983 года и работой с  в . Участвовал в гастролях группы Gorillaz (в том числе в концертах участвовал бывший участник The Clash Пол Симонон). C 2002 года Джонс вместе с  играет в .

Ранняя жизнь 
Мик Джонс родился в Уондсуэрте, Лондон, в семье валлийца и русской еврейки. Большую часть своего детства прожил у бабушки по материнской линии, Стеллы, в Южном Лондоне. Двоюродный брат Джонса, Грант Шэппс, — в будущем стал консервативным политиком. Джонс учился в «Strand School», а затем в художественной школе.

Он получил признание в качестве гитариста в начале 70-х со своей глэм-рок-группой The Delinquents. Через некоторое время он познакомился с  и в марте 1975 сформировал прото-панк-группу London SS. К 1976 году эта группа распалась, а её участники Джонс, Пол Симонон и Кит Левен начали искать новое звучание.

The Clash 

Когда Мику Джонсу был 21 год, его и Пола Симонона  познакомил с Джо Страммером (самопровозглашённым создателем панк-рока) в сквоте в . Образовавшаяся группа репетирует на заброшенном железнодорожном складе в Камден-Тауне, в результате чего появилась группа The Clash. Джонс играл на гитаре, пел и был соавтором песен до 1983 года. Изгнание осенью 1983 г. Джонса из группы сыграло решающую роль в распаде The Clash.

В 2003 г. The Clash с Джонсом, и остальными участниками группы, были включены в Зал славы рок-н-ролла.

Проекты после The Clash

General Public 
После ухода из The Clash, Джонс некоторое время играл в , приняв участие в записи их дебютного альбома  1984 года, в записи песен , «Where’s the Line», «Never You Done That», «Hot You’re Cool», «As a Matter of Fact».

Big Audio Dynamite 
Оставив позади General Public, в 1984 году Джонс создает  с . Дебютный альбом группы  был выпущен в 1985 году, песни «E=MC²» и «Medicine Show» ротировались в танцевальных клубах в Великобритании.

Для продюсирования второго альбома Big Audio Dynamite, , Джонс объединился с Джо Страммером. Вместе они написали несколько песен для альбома, в том числе «Beyond the Pale», , и «Sightsee M.C.». Их встреча длилась недолго, и после этого сотрудничества они не работали вместе ещё в течение некоторого времени.

Обложку для третьего альбома Big Audio Dynamite, , написал экс-басист The Clash Пол Симонон. Вскоре после его выхода, Джонс заболел ветряная оспа, а также пневмония и провел несколько месяцев в больнице. После выздоровления Джонс выпустил ещё один альбом с Big Audio Dynamite, , до перестановок в составе и переименование группы в Big Audio Dynamite II и выпуск альбомов  и .

В 1990 году Джонс участвовал в записи  группы «Aztec Camera».

В 1994 году в группе снова произошли перестановки и они выпустили альбом  под сокращенным названием Big Audio. В 1995 году был выпущен сборник лучших хитов, , а также студийный альбом под названием  в соответствии с первоначальным Big Audio Dynamite. Ещё альбом,  был записан в 1997 году, но был выпущен только в Интернете, из-за разногласий с , а затем их звукозаписывающего лейбла. Ещё один релиз, , и был выпущен в 1999 году.

Джонс объявил о воссоединение Big Audio Dynamite в январе 2011 года, и они выступили на фестивале Lollapalooza в 2011 году.

Последние проекты

Carbon/Silicon 
В 2002 году Джонс объединился со своим бывшим коллегой по London SS (Generation X и Sigue Sigue Sputnik) Тони Джеймсом, чтобы сформировать новую группу под названием . Группа гастролировала в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах и провела ряд антифашистских концертов, они также записали три альбома: A.T.O.M,  и , которые были доступны в режиме онлайн бесплатно. Их первым релизом на CD был The News EP.

В январе и феврале 2008 года Carbon/Silicon сыграли серию концертов в Inn On The Green. Помимо Carbon/Silicon было много специальных гостей, в том числе Пол Кук и Глен Мэтлок (Sex Pistols), барабанщик The Clash Хидон Топпер, и мульти-инструменталиста и бывший музыкант 
The Mescaleros .

Мик как продюсер 
В 1981 году Джонс выпустил второй альбом Эллен Фоли «The Spirit of St. Louis». Джонс был соавтором песен для альбома со Страммером. В записи альбома участвовали музыканты групп The Blockheads и The Clash.

В 1981 году Джонс также продюсировал первый альбом группы Theatre of Hate с названием «Westworld» выпущенный в 1982 году, написанный Кирком Брэндоном. Джонс также играл на гитаре в заглавном треке «Do You Believe In The Westworld». Джонс также записывал и продюсировал «Aria of the Devil» в 1982 году в Wessex Studios, которую не выпускали до 1998 года.

Он создал в Лондоне группу The Libertines с дебютным альбомом «Up The Bracket» 2002 года. Так же Джонс продюсировал второй и последний альбом группы The Libertines. Он также подготовил дебютный альбом «Down In Albion», бывшего гитариста и вокалиста Libertines Пита Доэрти для его новой группы Babyshambles.

В NME Shockwave 2007 авардс, Джонс вышел на сцену и исполнил «(White Man) In Hammersmith Palais» с Primal Scream.

Дружба с Ричардом Арчером 
Ричард Арчер из Hard-Fi впервые встретился с Миком Джонсом, когда он был ещё с Contempo. Hard-Fi искали продюсера, когда один из членов звукозаписывающей компании предложили Джонса, на что группа согласилась.

Арчер год проработал на первой записи группы, но все пошло не так, как запланировано, из-за проблем со звукозаписывающей компанией.

Джонс сказал об Арчер:

На NME Awards в клубе Koko 6 февраля 2008 года Джонс появился на сцене вместе с Hard-Fi и сыграли песню The Clash в «Should I Stay or Should I Go» и песню Hard-Fi «Stars of CCTV».

Gorillaz 
Джонс и Симонон воссоединились в 2010 для альбома Gorillaz «Plastic Beach», на заглавный трек «Plastic Beach». Джонс также выступал в живую с Gorillaz в поддержку Plastic Beach, играя на ритм-гитаре, наряду с Симононом. Группа выступила в 2010 Coachella Festival, Glastonbury Festival Internacional и на Benicassim.

Мик Джонс и Пол Симонон в настоящее время работают в качестве исполнительных продюсеров нового фильма по мотивам классического альбома 1979 года London Calling группы The Clash.

Дискография 
The Clash1977 — The Clash1978 — Give 'Em Enough Rope1979 — London Calling1980 — Sandinista!
1982 — Combat Rock

General Public1984 — All the Rage

Big Audio Dynamite1985 — This is Big Audio Dynamite (Big Audio Dynamite)1986 — No. 10, Upping St. (Big Audio Dynamite)1988 — Tighten Up Vol. 88 (Big Audio Dynamite)1989 — Megatop Phoenix (Big Audio Dynamite)1990 — Kool-Aid (Big Audio Dynamite II)1991 — The Globe (Big Audio Dynamite II)1994 — Higher Power (Big Audio)
1995 — F-Punk (Big Audio Dynamite)1997 — Entering a New Ride (Big Audio Dynamite)

Carbon/Silicon2006 — A.T.O.M2006 — Western Front2007 — The Crackup Suite2009 — The Carbon Bubble

Ссылки 

Музыканты The Clash
Панк-рок-музыканты Великобритании
Соло-гитаристы
Члены Зала славы рок-н-ролла